Les Ba'ku sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, un peuple extraterrestre originaire de la planète Ba'ku dans le secteur 411.

Physiologie 
Similaire physiquement aux humains, ils furent dans un premier temps inconscients des radiations issues des anneaux de la planète. Ceux-ci causent un ralentissement du vieillissement, puis un rajeunissement des adultes (uniquement), jusqu'à l'image physique de la quarantaine. Et ce éternellement à qui réside sur la planète.

Histoire 
Le peuple Ba'ku était une civilisation humanoïde technologiquement avancée. Au début du , les Ba'ku ont développé des armes de destruction massive et ont conduit leur espèce au bord de l'anéantissement. Un petit groupe de gens a échappé à cette horreur et finit par trouver une planète isolée.

Culture 
Les Ba'ku ont suivi un mode de vie simple, proche de la terre et se sont interdit d'utiliser la technologie.

Espèce extraterrestre de Star Trek

en:Star Trek: Insurrection#Plot